МБА (абревіатура) -

 Міжбібліотечний абонемент  

 Магістр ділового адміністрування (з англійської: Master of Business Administration)

Акроніми